Алекса́ндр Ио́сифович Фу́нтиков (1 декабря 1932 — 15 сентября 2020) — советский и российский физик, доктор физико-математических наук, профессор.

Биография 
Александр Иосифович Фунтиков родился 1 декабря 1932 года в городе Калинине (ныне — Тверь). Детство и юность провёл там же. В 1949 году поступил на физико-технический факультет Московского университета, позднее был переведён в образовывавшийся тогда Московский инженерно-физический институт (с 2009 года — Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»).  Ещё будучи студентом 5 курса, был направлен в отдел Льва Владимировича Альтшулера на объект — предприятие п/я 975, с 1966 года — Всесоюзный научно-исследовательский институт экспериментальной физики, за которым долгое время держался адрес: Москва, Центр-300, затем Арзамас-75 и Арзамас-16 (ныне Саров) для прохождения преддипломной практики и написания диплома. Позже работал во ВНИИЭФ в качестве научного сотрудника, а затем и начальника отдела. В Арзамасе-16 защитил кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Участвовал в разработке советского ядерного оружия. 

В 1986 г. переехал в Москву, где работал главным научным сотрудником Объединенного института высоких температур РАН.

Лауреат двух Государственных премий СССР (1969, 1982).

Умер 15 сентября 2020 года после тяжёлой болезни

Основная тематика исследований:

 Применение высокотемпературных керамик в качестве защитных барьеров
 Изучение теплофизических и механических свойств высокотемпературных керамик
 Изучение динамического сжатия пористых веществ

Жена — Зиновьева Алла Дмитриевна, дочь — Людмила.

Некоторые публикации 
 Н. А. Попов, В. А. Щербаков, В. Н. Минеев, Р. М. Зайдель, А. И. Фунтиков «О термоядерном синтезе при взрыве сферического заряда (проблема газодинамического термоядерного синтеза)» УФН, 178:10 (2008), 1087—1094 .
 В. Н. Минеев, А. И. Фунтиков «Об измерении вязкости расплавов металлов при высоких давлениях и расчетах вязкости применительно к ядру Земли» УФН, 174:7 (2004), 727—742
 Л. В. Альтшулер, Р. Ф. Трунин, А. И. Фунтиков и др. «Развитие в России динамических методов исследований высоких давлений» 169 323—344 (1999)
 А. И. Фунтиков «Взрывные лабораторные устройства для определения динамической сжимаемости пористых веществ в области давлений от 0,1 до 1 ТПа» 167 1119—1120 (1997)
 Н. Н. Калиткин, Л. В. Кузьмина, А. И. Фунтиков «Главные ударные адиабаты 10 металлов» Матем. моделирование, 14:10 (2002), 27-42
 В. А. Гальбурт, М. Ф. Иванов, В. Н. Минеев, В. Е. Фортов, А. И. Фунтиков, С. В. Утюжников, А. В. Шутов «Воздействие взрыва водорода на защитную оболочку реакторного зала АЭС» Матем. моделирование, 14:1 (2002), 73-86
 Л. В. Альтшулер, Р. Ф. Трунин, В. Д. Урлин, В. Е. Фортов, А. И. Фунтиков Развитие в России динамических методов исследований высоких давлений УФН, 169:3 (1999), 323—344

Примечания

Ссылки 
 http://ufn.ru/ru/authors/funtikov_aleksandr_i/
 http://mathnet.ru/php/person.phtml?option_lang=rus&personid=31732
 http://ihed.ras.ru/s_11.shtml
 http://7iskusstv.com/2012/Nomer6/Altshuler1.php

Физики СССР
Физики России
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики
Выпускники МИФИ